Stort steht für folgendes:
 Eva Stort (1855–1936), deutsche Grafikerin und Landschaftsmalerin
 River Stort, ein Nebenfluss des River Lea in England